Weindel ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Weindel (* 1929), deutscher Diplomat
 Philipp Weindel (1900–1988), deutscher römisch-katholischer Geistlicher